Rádio Excelsior - extinta emissora de rádio brasileira sediada em São Paulo, SP
 Rádio Excelsior da Bahia - emissora de rádio brasileira sediada em Salvador, Bahia
 X FM - extinta emissora de rádio brasileira sediada em São Paulo, SP, antiga Excelsior FM

Ver também 
 

Excelsior